Jméno a příjmení Petr Zelenka má více nositelů:

 Petr Zelenka (* 1967) – český scenárista, dramatik a režisér, syn Otty a Bohumily a synovec Bedřicha Zelenky
 Petr Zelenka (lední hokejista) (* 1950) – český hokejista
Petr Zelenka (sériový vrah) (* 1976) –  český sériový vrah z nemocnice v Havlíčkově Brodu
 Petr Zelenka (jazzový hudebník) (* 1977) – český jazzový hudebník a kytarista